GRASP:

 GRASP — паттерны, используемые в объектно-ориентированном проектировании.
 GRASP — первая мультимедийная программа для семейства IBM PC.